Kabinett Nehru steht für folgende Regierungen Indiens:
 Kabinett Nehru I (1947 bis 1952)
 Kabinett Nehru II (1952 bis 1957)
 Kabinett Nehru III (1957 bis 1962)
 Kabinett Nehru IV (1962 bis 1964)